Аргий (др.-греч. Άργεῖος) может означать:

 Аргий — в греческой мифологии жених Пенелопы.
 Аргий — в греческой мифологии сын Египта.
 Аргий — в греческой мифологии сын Ликимния.

См. также 
 Агрей
 Аргей
 Аргия